Доња Ловница може бити:

 Доња Ловница (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доња Ловница (Рожаје), насељено мјесто у општини Рожаје, Република Црна Гора